Mój przyjaciel królik (ang. My Friend Rabbit, 2007-2008) – serial animowany produkcji kanadyjskiej, zawiera 26 odcinków. Emitowany był w Wieczorynce TVP1 od 3 marca 2009 roku.

Opis fabuły 
Grupka przyjaciół: Królik, mysz Borys, nosorożec Nochal, krokodyl Kacper, wiewiórka Gryzelda i cztery małe gąski poznają otaczający ich świat. Królik zawsze jest pierwszy, jeśli chodzi o wynalazki albo jakieś fascynujące odkrycie.

Bohaterowie

Główni 
 Królik
 Borys
 Kacper
 Gryzelda
 Nochal

Poboczni 
 Cztery małe gąski
 Balbina
 Czapla Papla

Wersja polska 
Wersja polska: TELEWIZJA POLSKA
Reżyseria: 
 Krystyna Kozanecka (odc. 1-12, 14, 16-17, 19-26),
 Andrzej Bogusz (odc. 13, 15, 18)
Tłumaczenie i dialogi: Kaja Sikorska
Dźwięk i montaż: Urszula Bylica
Kierownik produkcji: Anna Jaroch
Tekst piosenki: Krzysztof Rześniowiecki
Śpiewał: Krzysztof Mielańczuk
Wystąpili:
 Leszek Abrahamowicz – Borys 
 Marcin Przybylski – Królik
 Paweł Lipnicki – Nochal
 Dominika Figurska – Gryzelda
 Krzysztof Szczerbiński –
 Bóbr (odc. 1),
 Kacper (odc. 4-26)
 Krystyna Kozanecka –
 Bursztyn,
 Tunia (odc. 20b) 
 Agnieszka Kunikowska – Nefryt
 Joanna Pach – Koral
 Anna Gajewska – Perła
 Elżbieta Kijowska – Balbina
 Krzysztof Strużycki –
 Kacper (odc. 1-3),
 Stefan (odc. 20a)
 Dariusz Błażejewski – 
 Świerszcz (odc. 17a),
 Kret (odc. 18b)
 Hanna Kinder-Kiss – Lenka (odc. 21a)
 Ryszard Olesiński – Emil (odc. 21b)
 Andrzej Bogusz – Lektor
 Janusz Wituch
 Wojciech Brzeziński
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Programy telewizji Treehouse TV
Filmy o królikach i zającach